Iporá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iporá (ort), Goiás, 
 Iporá (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar